Krum kan syfta på:

 Krum (organisation) – en organisation (Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering) som existerade under åren 1966-1984 med syfte att utöva opinionsbildning
 Krum av Bulgarien (–814), khan av Bulgarien från 802 till 814
 Viktor Krum – en figur i Harry Potter

Geografi

Bulgarien 

 Krum (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Dimitrovgrad,

USA 

 Krum, Texas – ort, Texas, Denton County,